Дзінай (Хьоґо)
Острів Дзінай